Le Code frontières Schengen est le nom donné à la codification des règles concernant l'entrée et la sortie des personnes du territoire de l'Union européenne. Il a connu deux formes :
 le Code frontières Schengen d'origine, adopté en 2006 ;
 le Code frontières Schengen de 2016, qui a abrogé le précédent.